Christopher Jackson puede referirse a:

Christopher Jackson (actor), actor estadounidense.
Chris Jackson (futbolista), futbolista neozelandés.